Stone kan henvise til flere artikler:

 Stone (band) – et finsk band
 Stone (vægtenhed) – en vægtenhed